Владимир Иванов Голев е български поет, драматург и писател-белетрист.

Биография 
Роден е на 20 август 1922 година в Банско. Участва в нелегалната дейност на Работническия младежки съюз. През 1947 година става член на Българската комунистическа партия. През 1950 година завършва право в Софийския университет. Работи като редактор в Радио София от 1950 до 1952 г. и от 1956 до 1961 г. Редактор е във вестник „Студентска трибуна“, Сценарната комисия при Студия за игрални филми. Главен редактор на списание „Септември“.

Автор е на стихове, поеми, повести, романи, драми, очерци, мемоари, есеистика и на мемоарно-биографичните книги „Спомени за старата къща“ и "Спомени за едно лято".

Женен, има двама сина – Иван и Ясен.

Умира в София на 15 юли 2011 г.

Отличия и награди 
Носител на Димитровска награда за стихосбирката си „Мироздание“. Носител е на Голямата награда в конкурса за криминален разказ „Атанас Мандаджиев“.

Вижте също 
 Михалко Голев

Бележки

Външни препратки 
 От и за Владимир Голев в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България

 Текстове
 Проза на Владимир Голев в Литернет
 
 „Владимир Голев: Човек с годините се променя. Не се променя обаче сърцето“ (откъс от „Нощем, когато и звездите спят...“), lira.bg
 „Аз съм скитник по реките“, в-к „Дума“, бр. 249, 26 октомври 2013
 „Мерак“, в-к „Дума“, бр. 48, 27 февруари 2016

 За него
 Георги Пенчев, „През годините с Владо – поглед след време (95 години от рождението на поета, драматурга и писателя Владимир Голев)“, в-к „Дума“, бр. 161, 18 август 2017

Български писатели от Македония
Български поети
Български драматурзи от Македония
Членове на БКП
Възпитаници на Софийския университет
Носители на Димитровска награда
Народни деятели на изкуството и културата
Носители на орден „Георги Димитров“
Носители на орден „Народна република България“ II степен
Почетни граждани на Банско
Родени в Банско
Починали в София